Ку́бок португа́льской ли́ги по футбо́лу () — ежегодное соревнование для португальских футбольных клубов, проводимое Профессиональной футбольной лигой Португалии с 2007 года. Первые 3 сезона в честь пивоваренного спонсора официально именовался Кубок Карлсберг ().

История 
Проводить данный турнир было предложено клубами «Спортинг» и «Боавишта» в 2006 году и единогласно одобрено всеми клубами Профессиональной футбольной лиги Португалии на встрече в Порту на 28 ноября 2006 года. В Кубке имеют право участвовать только профессиональные футбольные клубы из Лиги Сагриш и Лиги Виталиш.

Действующий обладатель Кубка лиги — «Спортинг», который победил в финале «Бенфику».

Формат 
После первого проведения турнира Профессиональная футбольная лига Португалии внесла изменения в формат проведения кубка лиги. Кубок начинается с розыгрыша между 16 командами Лиги Виталиш (2 дивизион), по результату двухматчевого противостояния выявляются 8 команд, которые присоединяются к командам, занявшим в прошлом сезоне Лиги Сагриш (1 дивизион) с 7 по 14 места, и плюс две команды, вылетевшие из Высшего дивизиона, то есть Лиги Сагриш по результатам прошлого сезона. Итого 18 команд, которые составят шесть групп по три команды в каждой, каждая команда сыграет две игры, одну дома и другую в гостях. К победителям шести групп присоединяются команды, которые заняли в прошлом сезоне Лиги Сагриш с 1 по 6 места. Итого 12 команд, которые составят три группы по четыре команды, каждая команда играет три игры. Трое победителей групп и одна лучшая команда из тех, кто займёт вторые места, выходят в полуфинал кубка. Полуфинал и финал состоят из одной игры.

Формат Турнира Кубка португальской лиги :
 1 раунд: 16 команд Лиги Виталиш → Выход 8 команд.
 2 раунд: 8 команд из 1 раунда + 8 команд из Лиги Сагриш прошлого сезона, занявших с 7 по 14 места + 2 команды, вылетевших в Лигу Виталиш = 18 команд (6 групп по 3 команды) → Выход 6 команд.
 3 раунд: 6 команд из 2 раунда + 6 команд из Лиги Сагриш прошлого сезона, занявших с 1 по 6 места = 12 команд (3 группы по 4 команды) = 3 победителя групп + 1 лучшая команда, занявшая второе место → Выход 4 команд.
 Полуфинал: 2 одноматчевых полуфинала, место проведения определяется жеребьёвкой. → Выход 2 команд в финал.
 Финал: Проводится на нейтральном для финалистов поле.

Финалы

Достижения

Участие клубов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница на сайте ФПФ
 Wordpress.com
 Arquivista.wordpress.com

Футбольные соревнования в Португалии
Мероприятия, регулярно проводимые с 2007 года
Португалия